Ви́ктор Ма́рченко: Марченко, Виктор Николаевич (1936—1985) — советский металлург, Герой Социалистического Труда (1971).
 Марченко, Виктор Степанович (род. 1946) — советский архитектор, член Национального союза архитекторов Украины.